

Geografia

America meridionale

Argentina 
 Ticino – comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba, dipartimento di General San Martín

Europa 
 Ticino – fiume che scorre in Italia e in Svizzera

Svizzera 
 Cantone Ticino – cantone svizzero
 Ticino – grande regione statistica svizzera

Altro 
 47164 Ticino – asteroide della fascia principale
 Il Ticino – settimanale della diocesi di Pavia fondato nel 1891